Прудки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Прудки — деревня в Логойском районе Минской области.
 Прудки — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Прудки — прежнее, до 1993 года, название села Аккайнар Жамбылского района Алматинской области.

Россия 
 Прудки — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Прудки — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Прудки — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Прудки — деревня в Комаричском районе Брянской области.
 Прудки — посёлок в Красногорском районе Брянской области.
 Прудки — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Прудки — хутор в Михайловском районе Волгоградской области.
 Прудки — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Прудки — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Прудки — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Прудки — бывшее село в Износковском районе Калужской области.
 Прудки — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Прудки — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Прудки — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Прудки — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Прудки — хутор в Пристенском районе Курской области в составе Пристенского сельсовета.
 Прудки — хутор в Пристенском районе Курской области в составе Черновецкого сельсовета.
 Прудки — деревня в Грязинском районе Липецкой области.
 Прудки — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Прудки — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Прудки — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Прудки — деревня в Раменском районе Московской области.
 Прудки — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Прудки — деревня в Омском районе Омской области.
 Прудки — деревня в Должанском районе Орловской области.
 Прудки — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Прудки — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Прудки — село в Клепиковском районе Рязанской области.
 Прудки — посёлок в Путятинском районе Рязанской области.
 Прудки — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Прудки — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Прудки — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Прудки — посёлок в Гавриловском районе Тамбовской области, упразднён в 2011 г.
 Прудки — деревня в Знаменском районе Тамбовской области.
 Прудки — село в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Прудки — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Прудки — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Прудки — деревня в Новомосковском районе Тульской области.
 Прудки — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Прудки — село в районе имени Лазо Хабаровского края.

См. также 
 Прудки (сад)
 Прудки-1
 Прудки-2
 Осиновые Прудки
 Хитровские Прудки